Saint-Front est le nom de plusieurs églises du sud-ouest de la France :
 la cathédrale Saint-Front, principal édifice religieux de Périgueux, en Dordogne ;
 l'église Saint-Front de Bruc, à Grignols, en Dordogne ;
 l'église Saint-Front de Fontet, en Gironde ;
 l'église Saint-Front de Saint-Front-sur-Lémance, en Lot-et-Garonne ;
 l'église Saint-Front de Saint-Front, en Haute-Loire ;
 l'église Saint-Laurent-et-Saint-Front de Beaumont-du-Périgord, en Dordogne.

et de l'ouest de la France :
 l'église Saint-Front de Mézangers, à Mézangers, en Mayenne

Voir aussi 

 Catégorie regroupant les églises dédiées à saint Front

Saint-Front